Mekarlaksana (Cikadu), een plaats in Indonesië
Mekarlaksana (Culamega), een plaats in Indonesië
Mekarlaksana (Ciparay), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing